Speaker della Camera dei comuni – speaker della Camera dei comuni canadese
Speaker della Camera dei comuni – speaker della Camera dei comuni britannica
Speaker della Camera dei comuni – speaker della Camera dei comuni nordirlandese (soppressa nel 1973)